Norris kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Howard Norris
 Kenneth S. Norris
 J.C. Norris

Robotskapade auktorsförkortningar